Zawody w judo na 1. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 
zorganizowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego (CISM) dla sportowców-żołnierzy, które były rozgrywane we wrześniu 1995 podczas światowych igrzysk wojskowych we włoskim Rzymie. W dniu 16 września 1995 Rafał Kubacki zdobył złoty medal w kat. ciężkiej.

Kategorie wagowe

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też 
 Medaliści światowych wojskowych igrzysk sportowych w judo
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995
Judo na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Wojskowe Igrzyska Sportowe